Браге — шведский и датский аристократический род, к которому принадлежал великий астроном Тихо Браге.
 «Браге» — шведский футбольный клуб из города Бурленге.
  — норвежский футбольный клуб из города Тронхейм.
 Браге — газовый гигант (экзопланета), названный в честь Тихо Браге.